The Formation World Tour — седьмой концертный тур американской певицы Бейонсе в поддержку шестого студийного альбома Lemonade. Тур был анонсирован сразу после выступления на Super Bowl 50 halftime show. Первое шоу состоялось 27 апреля 2016 года в Майами, Флорида. Название тура происходит от песни «Formation».

Шоу посетили 2,24 миллиона человек, а общих доход с тура составил $256 млн ($276,06 млн в долларах 2020 года).
Тур берет свою концепцию из альбома Lemonade, описывающий «путешествие женщины к самопознанию и исцелению». Основная часть сцены — вращающийся параллелепипед из светодиодных экранов общей высотой около 20 метров. Каждый поворот такого «монолита» символизирует новый акт шоу. Кроме того, сцена состоит из траволаторов, ведущих к дополнительной сцене, представляющей из себя бассейн вместительностью более 7500 литров воды. В настоящее время тур получил положительные отзывы от критиков, оценивших исполнение, вокальные способности певицы и доход.

Промо 

6 февраля 2016 года Бейонсе выпустила свой трек «Formation» на стриминговом сервисе TIDAL одновременно с музыкальным видео на своем сайте. На следующий день, 7 февраля, Бейонсе исполнила этот трек во время Super Bowl 50 halftime show. Сразу после выступления был анонсирован The Formation World Tour, первое шоу которого запланировано на 27 апреля 2016 года. Продажи билетов начались 9 февраля 2016 года и были распроданы за рекордный срок.

Справка 
В пресс-релизе Live Nation, сразу после анонса, было объявлено, что турне будет поддерживать некоторые внутренние программы США. Например, «Водяной кризис во Флинте». В этом же пресс-релизе было объявлено о сотрудничестве Бейонсе и THX, благодаря которому будет обеспечиваться высокое качество звука на протяжении всего турне.. По сообщениям CNN, полиция Майами настаивает на бойкоте сотрудников, обеспечивающих безопасность во время шоу. Причиной тому стали костюмы чёрных пантер, в которые были одеты танцоры во время выступления на Super Bowl 50 halftime show.

Продажа билетов 
После анонса турне сайт певицы был некоторое время недоступен, из-за рекламы во время Super Bowl 50 halftime show. Билеты на шоу в Северной Америке были распроданы настолько быстро, что в Сити-филд (Нью-Йорк) было добавлено второе шоу. Билеты в Амстердаме, Стокгольме и Лондоне были распроданы за несколько минут. Ticketmaster принес извинения, сказав, что билетов оказалось меньше, чем желающих их купить. Как результат, в Лондоне было анонсировано второе шоу.

7 февраля 2016 года, в пресс-релизе Live Nation было сказано, что около 1 миллиона билетов было распродано менее, чем за 48 часов. В том числе в Майами, Арлингтоне, Пасадине, Торонто, Чикаго, Фоксборо, Филадельфии, Нью-Йорке, Балтиморе, Сандерленде, Лондоне, Манчестере, Дублине, Амстердаме и Стокгольме билеты были распроданы полностью.

Артур Фогель, председатель Live Nation Global Touring, подтвердил, что доходы тура составили уже более $100 миллионов.

Сет-Лист 

 No Angel (Intro)
 Formation
 Sorry
 Bow Down (Содержит отрывки Tom Ford)
 Run the World (Girls)
 Superpower (Interlude)
 Mine
 Baby Boy
 Hold Up
 Countdown
 Me, Myself & I
 Runnin' (Lose It All)
 All Night
 6 Inch (Interlude)
 Don’t Hurt Yourself
 Ring The Alarm (Содержит отрывки Lost Yo Mind, I Been On, Independent Women и Naughty Girl)
 Diva (Содержит отрывка U Mad, Cut It, Panda)
 ***Flawless Interlude
 ***Flawless
 Feeling Myself
 Yoncé
 Drunk In Love (Содержит отрывки Swimming Pools (Drank))
 Rocket
 Partition
 Freakun Dress (Interlude)
 Daddy Lessons
 Love On Top
 1+1
 Purple Rain (Tibute) (Интерлюдия)
 Crazy In Love (2014 Remix)
 Crazy In Love (Содержит отрывки Bootylicious)
 Naughty Girl
 Party (Содержит отрывки Party N' Bullshit)
 Freedom
 Survivor
 End Of Time (Содержит отрывки Grown Woman)
 Halo

Даты концертов

Пояснения

Примечания 

Турне Бейонсе
Концертные туры 2016 года